ITP kan avse: 

 ITP – en tjänstepension för privatanställda tjänstemän i Sverige, Industrins och handelns tilläggspension
 ITP – en blödningsrubbning, se Idiopatisk trombocytopen purpura